Данная статья представляет собой список футболистов, выходивших на поле хотя бы в одном матче сезона 2012/13 года в рамках высшего дивизиона чемпионата Украины.

Всего в чемпионате Украины 2012/13 приняли участие 459 футболистов. Лишь двум из них удалось сыграть во всех матчах чемпионата. Это достижение принадлежит игрокам «Ильичёвца» — Виталию Федотову и Рустаму Худжамову, последний из которых провёл все матчи без замен.

Самым возрастным игроком турнира являлся вратарь «Металлиста» Игорь Шуховцев (41 год и 317 дней). Самым юным — защитник «Шахтёра» и запорожского «Металлурга» Эдуард Соболь. На момент дебютного матча против луганской «Зари» ему было 17 лет и 85 дней.

Самым молодым автором гола в чемпионате был Андрей Цуриков, забивший гол в ворота «Металлиста» в возрасте 19 лет 296 дней. Гол Александра Грицая в ворота «Арсенала» сделал его самым возрастным автором забитого мяча в сезоне (35 лет 63 дня). Эдуард Соболь был самым молодым (17 лет 99 дней), а Виталий Рева — самым возрастным (38 лет 118 дней) футболистом чемпионата, который получил жёлтую карточку. Соответственно самыми молодым и возрастным игроками, удаленным с поля были вратари Богдан Сарнавский (18 лет 47 дней) и Сергей Долганский (37 лет 303 дней).

Муртаз Даушвили был наиболее грубым игроком чемпионата. В его пассиве три красных и семь жёлтых карточек. Сразу шестеро футболистов: Даниел Суботич («Волынь»), Боян Малишич («Говерла»), Николай Морозюк («Металлург» Д), Денис Дедечко («Кривбасс»), Александр Воловик («Металлург» Д) и Роман Зозуля («Днепр») заработали в этом сезоне наибольшее количество жёлтых карточек — по 9.

Легенда

Арсенал (Киев) 

Итог: 8-е место

Волынь (Луцк) 

Итог: 13-е место

Ворскла (Полтава) 

Итог: 12-е место

Говерла-Закарпатье (Ужгород) 

Итог: 15-е место, выбывание в первую лигу

Динамо (Киев) 

Итог:  3-е место в турнире

Днепр (Днепропетровск) 

Итог: 4-е место
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Заря» (Луганск)

Заря (Луганск) 

Итог: 10-е место
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Днепр» (Днепропетровск)

Ильичёвец (Мариуполь) 

Итог: 9-е место
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Карпаты (Львов) 

Итог: 14-е место

Кривбасс (Кривой Рог) 

Итог: 7-е место
 В таблице приведены данные с учётом аннулированного матча против команды «Арсенал» (Киев)

Металлист (Харьков) 

Итог:  2-е место в турнире

Металлург (Донецк) 

Итог: 5-е место

Металлург (Запорожье) 

Итог: 16-е место, выбывание в первую лигу

Таврия (Симферополь) 

Итог: 11-е место

Черноморец (Одесса) 

Итог: 6-е место

Шахтёр (Донецк) 

Итог:  Чемпион

Статистика

Статистика показателей клубов 

Средний возраст футболистов:

 1. Ильичёвец (Мариуполь) — 24,7
 2. Карпаты (Львов) — 24,7
 3. Динамо (Киев) — 25,3
 4. Металлург (Запорожье) — 25,6
 5. Волынь (Луцк) — 26,2
 6. Шахтёр (Донецк) — 26,3
 7. Металлург (Донецк) — 26,5
 8. Днепр (Днепропетровск) — 26,6

 9. Ворскла (Полтава) — 26,6
 10. Кривбасс (Кривой Рог) — 26,6
 11. Черноморец (Одесса) — 26,8
 12. Говерла-Закарпатье (Ужгород) — 27,1
 13. Таврия (Симферополь) — 27,6
 14. Арсенал (Киев) — 27,8
 15. Заря (Луганск) — 27,9
 16. Металлист (Харьков) — 28,5

Статистика показателей игроков 

Самые возрастные игроки:
  Игорь Шуховцев — 
  Сергей Долганский — 
  Виталий Рева — 
  Александр Шовковский — 
  Александр Горяинов — 
  Олег Шелаев — 
  Владимир Езерский — 
  Александр Косырин — 
  Виталий Постранский — 
  Милан Обрадович — 

Самые юные игроки:
  Эдуард Соболь — 
  Тарас Завийский — 
  Богдан Сарнавский — 
  Артём Радченко — 
  Виктор Хомченко — 
  Денис Мирошниченко — 
  Тарас Пучковский — 
  Александр Андриевский — 
  Дмитрий Хлёбас — 
  Владислав Павленко —

Примечания

Литература

Ссылки 
Источники данных о миграции футболистов во время зимнего трансферного окна:
 
 
 

Составы команд на следующих сайтах:

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2012/2013